Spis est un sigle qui peut désigner :
  Spis ou Service public d'information en santé ;
 Spis syndicat professionnel des industriels sous-traitant de la santé, pharmacie et cosmétique.

Autres :
 Château de Spiš